

Cinema 
 Pigs Is Pigs – cortometraggio muto del 1910
 Pigs Is Pigs – cortometraggio muto del 1914 diretto da George D. Baker
 Pigs Is Pigs – cortometraggio d'animazione del 1954 diretto da Jack Kinney

Letteratura 
 Pigs Is Pigs – racconto di Ellis Parker Butler